Grainville ist der Name folgender Orte

in Frankreich:
 Grainville (Eure), Ort im Département Eure
 Grainville-Langannerie, Gemeinde im Département Calvados
 Grainville-la-Teinturière, Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Grainville-sur-Odon, Gemeinde im Département Calvados
 Grainville-sur-Ry, Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Grainville-Ymauville, Gemeinde im Département Seine-Maritime

in den Vereinigten Staaten:
 Grainville (Idaho)
 Grainville (Oklahoma)

Grainville ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Baptiste-Christophe Grainville (1760–1805), französischer Dichter
 Patrick Grainville (* 1947), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Granville
 Grenville